Blauwbuiksabelvleugel
 Diamantinasabelvleugel
 Droogbossabelvleugel
 Grijsborstsabelvleugel
 Langstaartsabelvleugel
 Naposabelvleugel
 Rode sabelvleugel
 Roodborstsabelvleugel
 Santamartasabelvleugel
 Tepuisabelvleugel
 Violette sabelvleugel
 Wigstaartsabelvleugel
 Witstaartsabelvleugel
 Yucatánsabelvleugel